Кањада де Лобо има више значења:

 Кањада де Лобо (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада де Лобо (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику